МРГРТ — аббревиатура, может означать:

Аббревиатура 
 МРГРТ (1931—1933) — Московский районный геологоразведочный трест.
 MRgRT (Magnetic resonance guided radiotherapy) — Магнитно-резонансная лучевая терапия.